Облитерация (, буквально — забвение, здесь — уничтожение).
 Облитерация (медицина) — заращение или закрытие полостного или трубчатого органа вследствие разрастания ткани (чаще соединительной), идущего со стороны его стенок. Чаще всего облитерация наступает в результате воспалительного процесса, реже — при разрастании опухоли. Облитерация может вызвать тяжёлые расстройства в организме, например эндартериит облитерирующий; облитерация железистых и др. протоков приводит к развитию ретенционной кисты (атерома и др.), полная Облитерация яйцеводов — к бесплодию и т. д. Наряду с этим Облитерация, например, плевральной полости на почве плеврита — показатель излечения, облитерация влагалищного отростка брюшины — нормальный процесс развития.
 См.: Облитерирующий бронхиолит, Облитерирующий тромбангиит, Облитерирующий эндартериит.
 Облитерация (ботаника) — сплющивание клеток и тканей у растений, приводящее иногда к исчезновению внутриклеточных и межклеточных полостей; например, при разрастании стебля в толщину, а также в оболочках некоторых плодов, в тканях формирующегося зародыша и т. д.
 Облитерация (техника) (тех.) — заращивание с течением времени сечения щели. Это явление наблюдается при протекании даже тщательно очищенных жидкостей за счет адсорбции поляризованных молекул (это явление является одним из недостатков золотниковых гидрораспределителей). Если номинальный зазор щели равен сумме толщин адсорбированных слоев или меньше её, может произойти полное заращивание щели (полная облитерация).
 Облиттерация (устар.) — неотпечатавшиеся буквы (от лат. littera — буква). Источник: «Словотолкователь 32000 иностранных слов, вошедших в состав русскаго языка», 1877 г., сост. И. Ф. Бурдон и А. Д. Михельсон.